Koivuranta est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Anssi Koivuranta (né en 1988), athlète finlandais en combiné nordique
 (né en 1978), joueur finlandais de football
 (né en 1980), joueur finlandais de football
 (née en 1959), actrice finlandaise

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois